Robert Knox kan avse bland andra:

Robert Knox (1791–1862), skotsk anatom
Rob Knox, en brittisk skådespelare